Entitats de població:
 San Pedro (Albacete), municipi de la província d'Albacete (Castella la Manxa) 
 San Pedro (Los Angeles), barri de la ciutat de Los Angeles (Califòrnia)
 San Pedro (Comtat de Cameron), localitat texana
 San Pedro (Comtat de Houston), localitat texana
 San Pedro de Atacama, comuna al nord de Xile de la Província de El Loa a la II Regió d'Antofagasta
 San Pedro del Arroyo, municipi de la província d'Àvila (Castella i Lleó)
 San Pedro Bercianos, municipi de la província de Lleó enclavada en la comarca natural del Páramo Leonés
 San Pedro de Ceque, municipi de la província de Zamora (Castella i Lleó)
 San Pedro de Cesantes, parròquia del concello de Redondela a Pontevedra
 San Pedro Cholula, municipalitat de la ciutat de Cholula a l'estat de Puebla, Mèxic
 San Pedro de Gaíllos, municipi de la província de Segòvia (Castella i Lleó)
 San Pedro Garza García, municipi de Nuevo León a Mèxic
 San Pedro de Jujuy, ciutat de la província de Jujuy, Argentina
 San Pedro de Latarce, municipi de la província de Valladolid (Castella i Lleó)
 San Pedro Manrique, municipi de la província de Sòria (Castella i Lleó)
 San Pedro de Mérida, municipi de la província de Badajoz (Extremadura)
 San Pedro de la Nave-Almendra, municipi de la província de Zamora (Castella i Lleó)
 San Pedro Palmiches, municipi de la província de Conca (Castella-La Manxa)
 San Pedro del Pinatar, municipi de la Regió de Múrcia
 San Pedro del Romeral, municipi de la Comunitat Autònoma de Cantàbria
 San Pedro de Rozados, municipi de la província de Salamanca (Castella i Lleó)
 San Pedro del Valle, municipi de la província de Salamanca (Castella i Lleó)
 Arenas de San Pedro, municipi de la província d'Àvila (Castella i Lleó)
 Bascuñana de San Pedro, municipi de la província de Conca (Castella-La Manxa)
 Campo de San Pedro, municipi de la província de Segòvia (Castella i Lleó)
 Peñas de San Pedro, municipi al nord de la província d'Albacete
 Torre Val de San Pedro, municipi de la província de Segòvia (Castella i Lleó)
 Biografies:
 Bonet de san Pedro (Puig de Sant Pere, Palma, 1917 - 2002), cantant, compositor, autor i arranjador de música 
 Diego de San Pedro (segle XV), poeta i narrador espanyol del Prerenaixement
 Faustino Rodríguez-San Pedro (Gijón, 1833 - 1925), advocat i polític asturià
 Jacobo García de San Pedro e Iranzo (Madrid, 1851 - ?), aristòcrata i polític espanyol
 Miguel de los Santos de San Pedro, bisbe de la diòcesi de Solsona
 Miscel·lània:
 Comarca d'Arenas de San Pedro, comarca al sud de la província d'Àvila (Castella i Lleó) 
 Parc regional de Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
 San Pedro de Sòria, edifici romànic a la ciutat de Sòria (Espanya)
 Monestir de San Pedro de Siresa, edifici a la vall pirenaica d'Echo
 Monestir de San Pedro